Bursovaginoidea är en ordning av djur. Bursovaginoidea ingår i fylumet käkmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Käkmaskar
Bursovaginoidea